Каратель — член вооружённых формирований (обычно оккупационных), осуществляющих репрессии против определённых групп населения оккупированной или подвластной территории. См. Карательная акция.

Кино и телевидение

Комиксы и литература 
 Каратель — персонаж комиксов.
 Список комиксов о Карателе
 «Каратели» — повесть автора Алеся Адамовича.

См. также